Distrito Capital (în portugheză și spaniolă) se poate referi la:

Distrito Capital (Bogotá)
Distrito Capital (Paraguay)
Distrito Capital (Venezuela)

Vezi și
Distrito Federal
Distrito Nacional

Cuvinte și expresii în limba portugheză
Cuvinte și expresii în limba spaniolă